

Organizações 
 Antifaschistische Aktion (Ação Anti-fascista), grupo alemão ativo entre 1932-1933

Movimentos e ideologias 
 Antifascismo 
 Antifa (Alemanha), um movimento político de extrema-esquerda na Alemanha
 Antifa (Brasil), um movimento descentralizado brasileiro, que surgiu durante e no pós Segunda Guerra Mundial com a Frente Única Antifacista (FUA)
 Antifa (Estados Unidos), um movimento de grupos ativistas americanos de esquerda